Munin – kruk z mitologii nordyckiej
 Munin – szwedzki sztuczny satelita